Amphoe Bo Kluea () ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Osten der Provinz Nan. Die Provinz Nan liegt in der Nordregion von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Landkreise (von Süden im Uhrzeigersinn): die Amphoe Mae Charim, Santi Suk, Pua und Chaloem Phra Kiat der Provinz Nan. Im Osten liegt die Provinz Sayaburi von Laos.

Geschichte 
Bo Kluea wurde am 15. Februar 1988 zunächst als „Zweigkreis“ (King Amphoe) eingerichtet, indem die beiden Tambon Bo Kluea Nuea und Bo Kluea Tai vom Amphoe Pua abgetrennt wurden.
Am 7. September 1995 wurde Bo Kluea zum Amphoe heraufgestuft.

Sehenswürdigkeiten 

 Nationalpark Khun Nan () – 248 km² großer Park mit zahlreichen Wasserfällen, wie zum Beispiel dem drei-stufigen Huai-Ha-Wasserfall (Thai: ) mit einer Fallhöhe von bis zu 50 Metern oder dem sechs-stufigrn Huai-Ti-Wasserfall () mit einer Fallhöhe von 25 bis 30 Metern.

Verwaltung 
Provinzverwaltung

Der Landkreis Bo Kluea ist in vier Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 39 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Hinweis: Die fehlende Geo-Nummer gehört zum Tambon Khun Nan, der heute zum Amphoe Chaloem Phra Kiat gehört.

Lokalverwaltung

Es gibt eine Kommune mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Bo Kluea Tai () bestehend aus dem kompletten Tambon Bo Kluea Tai.

Außerdem gibt es drei „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Bo Kluea Nuea () bestehend aus dem kompletten Tambon Bo Kluea Nuea.
 Phu Fa () bestehend aus dem kompletten Tambon Phu Fa.
 Dong Phaya () bestehend aus dem kompletten Tambon Dong Phaya.

Weblinks 
  Weitere Einzelheiten zum Amphoe Bo Kluea (in thailändischer Sprache)
  Beschreibung des Nationalparks (englisch)

Einzelnachweise 

Bo Kluea